Flirten, Daten, Lieben ist eine deutsche Doku-Soap, die seit 2013 produziert wird.

Konzept 
Die Sendung sieht sich selbst als Verkupplungsformat für einsame Menschen die nach einem Partner suchen und dabei unterschiedliche Motivationen und Schwierigkeiten haben. Durch Dating-Coaches wie Erika Berger sollen sie in individuellen und praxisbezogenen Übungen ihren Wunschpartner finden. Des Weiteren gibt es Spiele in Form von „Challenges“ und „Battles“. Je Folge werden zwei Singles vermittelt.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Sendung wird seit 2013 in Deutschland produziert und wurde erstmals am 27. Juli 2013 auf Sat.1 ausgestrahlt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Sat.1 Gold und Sat.1 emotions.

Episodenliste

Weblinks 
 
 Flirten, Daten, Lieben auf sat1.de
 Flirten, Daten, Lieben auf sat1gold.de

Einzelnachweise 

Doku-Soap
Fernsehsendung (Sat.1)
Fernsehsendung der 2010er Jahre